Каргалинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Татарстан 
 Каргалинское сельское поселение — входит в Чистопольский район

Тюменская область 
 Каргалинское сельское поселение — входит в Викуловский район